Verstimmung bedeutet

 eine Beeinträchtigung der Stimmungslage, siehe Verstimmung (Medizin)
 Verstimmung in der Elektrotechnik, siehe Verstimmung (Elektrotechnik)
 in der Musik eine Abweichung der Tonhöhe von Instrumenten, siehe Stimmung (Musik)
 in der Physik die Frequenzdifferenz von Laser zu atomarem Übergang, siehe Verstimmung (Physik)

Siehe auch: